Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2016 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2016, который прошёл в Японии. Этот финал стал тринадцатым финалом Клубного чемпионата мира по футболу, турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между испанским клубом «Реал Мадрид», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2015/16, и японским «Касима Антлерс», представляющим АФК как победитель чемпионата страны-хозяйки (Чемпионата Японии 2016). Матч прошёл в Йокагаме на стадионе «Ниссан» 18 декабря 2016 года.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2016 год в футболе
2016
Международные соревнования по футболу в Японии
События 18 декабря
Декабрь 2016 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2016 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2016 году
Спорт в Испании в 2016 году
ФК «Касима Антлерс»